Station Komen (België), een Belgisch treinstation
Station Komen (Frankrijk), een Frans treinstation